Dąbrowskie ist ein polnischer Ortsname:
 Dąbrowskie (Olecko), Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Dombrowsken, 1938 bis 1945 Königsruh (Ostpr.), Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Dąbrowskie (Prostki), Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1927 Dombrowsken, 1927 bis 1945 Eichensee, Kreis Lyck, Ostpreußen

Siehe auch:
 Dąbrowskie-Osada
 Kolonie Dąbrowskie
 Dąbrowski